Jméno a příjmení Josef Prokop má více známých nositelů:

 Josef Prokop (poslanec Říšské rady) (1869–1941) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Josef Prokop (podnikatel) (1872–1933) – český podnikatel a politik, starosta Pardubic, majitel firmy Josefa Prokop a synové

Složená jména 

 Josef Alois Prokop (1807–1862) – český pěvec a herec, zakladatel 1. českého kočovného divadla